Ко́у — омонимичные в кириллической записи фамилии:
 Фамилия английского происхождения ( ).
 Фамилия китайского происхождения ( ).

Известные носители английской фамилии 
 Коу, Александр (род. 1969) — английский диджей, выступающий под псевдонимом Sasha.
 Коу, Барри (; 1934—2019) — американский актёр.
 Коу, Джонатан (род. 1961) — британский писатель.
 Коу, Майкл (1929—2019) — американский археолог и антрополог, специализирующийся на истории майя.
 Коу, Натан (; род. 1984) — австралийский футболист, вратарь датского клуба «Сённерйюск» и национальной сборной Австралии.
 Такер Коу () — один из псевдонимов американского писателя и сценариста Дональда Уэстлейка (1933—2008).
 Коу, Томас (1880 — ?) — британский ватерполист, олимпийский чемпион 1900.
 Коу, Себастьян (род. 1956) — британский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион 1980 и 1984.
 Коу, Уэсли (1879—1926) — американский легкоатлет и перетягиватель каната, серебряный призёр Олимпийских игр 1904.
 Коу, Уэсли Розуэлл (1869—1960) — американский зоолог, специалист по немертинам.

Известные носители китайской фамилии 
  (, род. 1971) — тайваньская актриса и телеведущая. Внучка Коу Шиюаня.
  (, род. 1944) — государственный и военный деятель КНР, генерал-лейтенант НОАК.
 Коу Цяньчжи (, 365—448) — даосский реформатор эпохи Южных и Северных Династий.
  (, род. 1955) — китайский актёр.
  (, род. 1954) — актёр тайваньской оперы.
  (, 1920—1993) — китайский христианский религиозный деятель.